Павлоково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Талицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Колкачский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 46,4 км, до центра муниципального образования Талиц по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Юркино, Семково, Охремково, Погорелка, Игнатьево.

По переписи 2002 года население — 13 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района